Lindön (naturreservat) kan avse:
Lindön (naturreservat, Borlänge kommun)
Lindön (naturreservat, Strängnäs kommun)